Спікер (, буквально — оратор) — голова парламенту
 Спікер () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор
 Спікер (речник) — офіційний озвучувач, вира́зник політичної партії тощо